Сердедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Табейрос — Тьерра-де-Монтес.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Понтеведры